Cet article traite de l'année 2002 de l'Équipe de France de football.

 L'équipe de France est éliminée dès le premier tour de la Coupe du monde 2002. 
 Figurant parmi les favoris de la compétition malgré des matchs préparatoires décevants et les blessures de ses milieux offensifs Zidane et Pirès, la France se fait surprendre dès le match d'ouverture par le Sénégal, ne parvient pas à redresser la tête contre l'Uruguay, avant de se faire définitivement sortir de la compétition par le Danemark. Les Bleus quittent le tournoi sans avoir inscrit le moindre but, un paradoxe pour une formation qui comptait dans ses rangs les meilleurs buteurs des championnats français (Djibril Cissé), italien (David Trezeguet) et anglais (Thierry Henry). 
 À la suite de ce qui constitue l'une des plus grandes déconvenues de l'histoire du football français, le sélectionneur national Roger Lemerre est limogé et remplacé par Jacques Santini. C'est sous la direction de l'ancien entraîneur lyonnais que l'équipe de France débute en fin d'année les éliminatoires pour l'Euro 2004.

Les matches 

A : match amical. CM : match de la Coupe du monde 2002. QCE : match qualificatif pour l'Euro 2004

Les Joueurs 

France
2002